«Иностра́нный аге́нт» (иноаге́нт) — статус, присваиваемый в России лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под «иностранным влиянием». Появился в 2012 году после принятия поправок к закону «О некоммерческих организациях». Критикуется как ограничивающий права человека в России. Президентом РФ Владимиром Путиным и сторонниками закона высказываются не соответствующие действительности утверждения о высокой схожести закона с американским законом FARA и о большей жёсткости последнего.

История

Закон «О некоммерческих организациях» 

29 июня 2012 года был внесён законопроект и 13 июля 2012 года Госдума приняла поправки (ФЗ N 121-ФЗ от 20.07.2012) к закону «О некоммерческих организациях». В соответствии с этим законом статус «иностранного агента» получили российские некоммерческие организации (НКО), которые:
 занимаются «политической деятельностью» на территории России (организация «участвует (в том числе путём финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.»; но при этом «к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, соцподдержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты животного и растительного мира, благотворительная деятельность»)
 получают «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».
Понятие «иностранный агент» не распространяется на:
 иностранцев, работающих в составе Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и других бизнес-объединений;
 зарегистрированные религиозные организации;
 госкорпорации и госкомпании, а также на НКО, созданные ими.

Согласно закону, «иностранные агенты» должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете.

Комментируя в 2012 году принятие закона, Владимир Путин высказал не соответствующее действительности утверждение, что закон является аналогичным американскому закону FARA, принятого в 1938 году. Позднее он высказывался о якобы ещё большей жёсткости американского закона.

1 декабря 2022 года Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов, в который теперь включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации. В объединённый реестр внесены 493 организации и физлица.

По состоянию на 2 декабря 2022 года на 18 % россиян, признанных «иностранными агентами», заведены уголовные дела (чаще всего — по «закону о фейках»).

19 января 2023 года Правительство России утвердило положение о госконтроле за деятельностью иностранных агентов, который будет осуществляться Министерством юстиции и территориальными органами. Согласно ему контролирующие органы получают право: посещать мероприятия, осуществляемые иностранными агентами; запрашивать распорядительные документы у юрлиц контролируемых иноагентами; запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов; изучать имеющие в распоряжении властей документы, а также анализировать все материалы, размещённые иностранными агентами; выдавать предписания об устранении выявленных нарушений. При этом плановые проверки иноагентов не должны проводиться чаще одного раза в год.

СМИ — «иностранные агенты» 

25 ноября 2017 года в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве «иностранных агентов» Russia Today и Sputnik был принят закон № 327-ФЗ, вводящий понятие СМИ — «иностранного агента».

Согласно новой редакции статьи 6 закона о СМИ, Минюст может признать «иностранным агентом» любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от «иностранных органов» или граждан непосредственно или через российские юрлица. Такие «иностранные агенты» приравнены в своих обязанностях к НКО — «иностранным агентам». Реестр признанных иностранных СМИ — «иностранных агентов» ведётся Минюстом.

В конце 2017 года Минюст подготовил проект приказа о порядке признания СМИ — «иностранным агентом».

На начало апреля 2021 года в реестр входили 17 СМИ, в основном подчинённых проекту РСЕ/РС (Радио «Свобода», различные порталы Реалии), а также Голос Америки.

На ноябрь 2021 года в реестре были уже 97 СМИ, в том числе 62 физических лица — граждане России.

К февралю 2022 года их число возросло до 115.

18 апреля 2022 «Медиазона» отказалась использовать впредь в своих публикациях требуемую российскими властями маркировку «иностранного агента».

Физические лица — СМИ — «иностранные агенты» 

В январе 2018 года Госдума приняла в первом чтении поправки авторства депутатов Петра Толстого и Леонида Левина, а также сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, предполагающие признание физического лица «иностранным агентом» при распространении им материалов для неограниченного круга лиц и получении иностранного финансирования. Поправки ко второму чтению позволяли причислить к этой категории тех, кто распространяет сообщения и материалы СМИ — «иностранных агентов» или участвует в создании этих материалов и при этом получает финансирование из-за рубежа. Таким образом, физлицами — «иностранными агентами» могли признать, например, журналистов, которые работают в СМИ, уже признанных в России таковыми (к концу 2019 года ими были «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel.Реалии», «Север. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии», которые были признаны иногентами в ответ на признание властями США таковым телеканала RT).

Избирательно определять людей, которые войдут в список «агентов», будут Минюст и МИД. Исходя из текста законопроекта, физическое лицо может быть признано не просто «иностранным агентом», а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца это физическое лицо обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти. В зону риска попадают работавшие в СМИ — «иностранных агентах» журналисты, граждане, работающие в компаниях с иностранным финансированием, или учёные, получившие зарубежные гранты.

В конце ноября документ был одобрен во втором и третьем чтениях Госдумой, а позже — Советом Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал его 2 декабря под № 426-ФЗ. Документ внёс поправки в закон о СМИ; срок учреждения российских юридических лиц установлен до 1 февраля 2020.

8 декабря 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных «иностранными агентами» в России. В случае одобрения законопроекта «иностранными агентами» можно будет признавать физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа. Кроме того, статус «иностранного агента» можно будет присваивать организациям, действующим без образования юридического лица и без государственной регистрации.

28 декабря 2020 года Минюст России опубликовал первый список физлиц, признанных СМИ — «иностранными агентами», среди которых — правозащитник Лев Александрович Пономарёв. На ноябрь 2021 года в этом реестре уже было 62 физических лица. В отличие от этого списка, список физлиц — «иностранных агентов» по состоянию на сентябрь 2021 пуст.

В марте 2022 года, во время вторжения России на Украину, минюст включил 7 физических лиц в реестр СМИ — «иностранных агентов», в том числе блогеров Евгения Понасенкова и Елизавету Осетинскую.

Физические лица — «иностранные агенты» 

5 апреля 2022 года Минюст РФ внёс Евгения Киселёва и Матвея Ганапольского в реестр физических лиц, признанных «иностранными агентами». Это реестр, отличный от реестра физических лиц, признанных СМИ — «иностранными агентами».

Незарегистрированные общественные объединения — «иностранные агенты» 

30 декабря 2020 года президент подписал закон об «установлении дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности», который, помимо прочего, предусматривает возможность признавать «иностранными агентами» «общественные объединения, которые функционируют без приобретения прав юридического лица».

В феврале 2021 года Минюст объявил о планах по созданию нового реестра «иностранных агентов», в который будет вносить незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие в России политическую деятельность, и опубликовал указ президента РФ, наделяющий Минюст полномочиями по ведению этого реестра.

18 августа в реестр была внесена первая организация — движение «Голос», занимающееся наблюдением за выборами. Движение должно будет четыре раза в год отчитываться об иностранном финансировании и отмечать свои материалы и материалы своих руководителей и рядовых участников, если они связаны с их политической деятельностью, пометкой о статусе «иностранного агента».

Другие ограничения 
Российские законы также запрещают финансирование избирательных кампаний с помощью:
 иностранных государств и юридических лиц;
 российских юридических лиц с иностранным участием более 30 %;
 международных организаций и общественных движений;
 физических лиц — иностранцев и лиц без гражданства, если они не имеют избирательных прав в России.

25 ноября 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским партиям совершать сделки с иностранными государствами, международными организациями и общественными движениями, выполняющими функцию «иностранного агента» НКО, а также российскими юрлицами с иностранным участием более 30 % уставного капитала.

Законом от 24 февраля 2021 г. N 14-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 24 февраля 2021 г введена административная ответственность за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции «иностранного агента»

Практика применения 
По данным Министерства юстиции, в 2014 году на территории России действовало 4108 НКО, получивших иностранное финансирование на общую сумму свыше 70 млрд рублей. 52 из этих организаций было зарегистрировано в качестве «иностранного агента». В 2015 году в реестр «иностранных агентов» была включена 81 организация. На 1 января 2016 года в реестре Минюста России было уже 154 организации со статусом «иностранного агента». Затем их количество стало сокращаться с уменьшением числа новых «иностранных агентов». За 2016 год в список «иностранных агентов» были включены 43 организации, то есть почти в два раза меньше, чем в 2015 году. В январе 2017 года в реестре Минюста было только 103 «иностранных агента».

Исключения, прописанные в законе, не помешали прокуратуре направлять требования о признании себя иностранным агентом благотворительным и общественным организациям — в частности, «Помощи больным муковисцидозом» (под давлением общественности предписание через неделю было отозвано), «Муравьёвскому парку устойчивого природопользования», занимающемуся охраной даурских и японских журавлей и дальневосточных аистов в заказнике «Журавлиная родина». По мнению радио «Свобода», с проверками в рамках выявления «иностранных агентов» пришли к «Союзу охраны птиц России», действующему в Саратовской области (председатель самого Союза не связывает беседы с властями «с теми проверками НКО … о которых так много говорят»).

В конце июня 2013 года первой зарегистрированной организацией стало некоммерческое партнёрство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ».
Ассоциации «Голос» и её исполнительному директору были назначены административные штрафы в 300 000 рублей и 100 000 рублей, соответственно. В вину был вменён всего один эпизод — присуждение международной премии (от которой Ассоциация отказалась). Оба постановления об административном наказании вступили в законную силу и были отменены Московским городским судом по ходатайству Уполномоченного по правам человека в РФ, а дело об административном правонарушении прекращено.

Первое в России уголовное дело за «злостное неисполнение обязанностей иностранного агента» было возбуждено в отношении руководителя «Женщин Дона» Валентины Череватенко. Однако затем оно было прекращено.

По данным Deutsche Welle, из 200 НКО, признанных «иностранными агентами» с 2013 года по февраль 2021 года, 45 уже не выполняют функции «иностранного агента», 56 совершили добровольный самороспуск, 16 ликвидированы судом, 8 исключены из ЕГРЮЛ и 75 сохраняются в реестре. У находящихся в реестре следующие профили:
 15 — права человека,
 14 — гражданское просвещение,
 8 — борьба с ВИЧ,
 7 — поддержка СМИ,
 7 — помощь нуждающимся,
 23 — другое.

Среди них 25 организаций из Москвы, 13 — из Санкт-Петербурга, 7 — из Екатеринбурга и 30 — из других регионов России.

Критика российского закона 
Рядом представителей российской и зарубежной общественности российский закон был расценён как атака на структуры гражданского общества с целью их дискредитации и создания юридических предпосылок для их преследования. В связи с этим обращается особое внимание на крайне широкое определение понятия «политическая деятельность» в тексте закона. Закон рассматривается в контексте общей системы мер, направленных на подавление протестной активности российского общества. Так, британский еженедельник The Economist утверждает, что использование термина «иностранный агент» является попыткой со стороны властных кругов России взять под свой контроль гражданскую активность в российском обществе. Именно для этого, по мнению журнала, независимые общественные организации получили клеймо «иностранные агенты». Издание пишет:

Новый закон определяет любую общественную активность как политическую и требует, чтобы независимые неправительственные организации, получающие деньги из-за границы, были заклеймены как «иностранные агенты», — выражение, несущее ясный оттенок предательства.

Реакция международных организаций 
 С критикой закона ещё на стадии законопроекта выступили три специальных докладчика ООН (по праву на мирные собрания, по положению правозащитников и по защите права на свободу выражения мнений); в 2013 году они выступили с новым заявлением, сообщая, что их опасения подтвердились. Докладчики ООН назвали закон «прямым вызовом для тех, кто хочет свободно осуществить своё право на свободу ассоциации», подчеркнув, что «организации гражданского общества имеют право получать финансирование из-за рубежа, так же как правительства имеют право получать международную помощь», и ограничения такого права «несправедливы». По мнению экспертов ООН, новые нормы позволяют подвергать правозащитников специальному контролю вне зависимости от того, получают они поддержку из-за рубежа или нет, что «будет препятствовать им в осуществлении своей значимой деятельности». Они указали, что крайне широкое определение «политической деятельности» позволит подвести под него любую пропагандистскую деятельность НКО, что нарушит «право правозащитников поднимать в обществе вопросы прав человека». Навешивание ярлыка «иностранного агента» выявляет, по их мнению, «явное намерение стигматизации любой деятельности гражданского общества, получающего поддержку из-за рубежа». Также отмечается, что установленные законом штрафы несоразмерны и перекладывают бремя доказательства на некоммерческие организации, занимающиеся законной деятельностью в области прав человека.
 Обеспокоенность новым российским законом и его возможным негативным влиянием на деятельность правозащитников выражали также различные органы ООН, в том числе Комитет против пыток, Комитет по правам ребёнка и Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Из них первый призвал «внести изменения в законодательство, требующее от получающих финансирование из-за рубежа правозащитных организаций регистрироваться в качестве „иностранных агентов“», а второй призвал Россию отменить закон 2012 года.
 Комиссар Совета Европы по правам человека не раз выражал российским властям озабоченность законом, «который содержит очень широкое и неясное определение политической деятельности», а также серией проверок НКО и официальной негативной риторикой в их отношении.
 Европарламент выразил разочарование российским законом и призвал власти России прекратить регистрацию НГО как «иностранных агентов».
 В ходе июньской сессии 2014 года Венецианская комиссия при Совете Европы в своём заключении жёстко раскритиковала российские законы об НКО — «иностранных агентах», государственной измене и шпионаже, которые «взаимно усиливают негативное воздействие на обеспечение в РФ свободы объединения и выражения мнений». ВК призвала Россию отказаться от порочащего НКО «клейма» «иностранного агента», так как и «без специального российского исторического контекста» такая НКО будет воспринята с «недоверием, страхом и враждебностью», ведь даже российские госорганы «не имеют чёткого и единого понимания, что такое политическая деятельность». Критике подверглись и поправки в закон, позволяющий Минюсту вносить в реестр НКО как «иностранных агентов» без их согласия. Полномочным представителем Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин назвал решение Венецианской комиссии «политической заказухой».

Реакция российского правозащитного сообщества 
 Совет при президенте Российской Федерации по правам человека счёл закон «совершенно избыточным и юридически бессмысленным».
 11 российских НКО в связи с принятием закона в 2013 году обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Суд в апреле решил не предоставлять приоритета рассмотрению жалобы; в июле 2013 года к жалобе присоединились ещё три заявителя.
 В феврале 2016 года Комитет гражданских инициатив предложил не причислять к «иностранным агентам» НКО за проведение круглых столов, конференций на политические темы, соцопросов — для этого им были разработаны поправки к соответствующему закону: политической деятельностью можно считать только выдвижение кандидатов на выборах, участие в предвыборной агитации, организацию сбора средств в избирательные фонды или содействие в этом, а также продвижение в общественном мнении положительного или негативного образа кандидатов, списков кандидатов на выборах и политических партий и информационное, консультационное и организационное сопровождение кандидатов на выборах.

Аргументы сторонников 
Сторонники закона утверждают, что он якобы полностью воспроизводит положения американского закона FARA, из чего, по их мнению, следует соответствие российского закона международным демократическим нормам. Президент России Владимир Путин лично высказывался о высокой схожести российского закона с американским.

Политолог Сергей Марков, член Общественной палаты, проректор РЭУ им. Плеханова, заявил о том, что российский закон мягче закона FARA: Цель закона — сократить влияние иностранных государств на политику страны. При этом наш закон значительно мягче американского. Он вообще ничего не запрещает, но он говорит, что если вы НКО и одновременно получаете от иностранных государств, фондов и т. п., и одновременно занимаетесь политикой, то есть боретесь за власть, вы обязаны проинформировать об этом российских граждан. Те, кто выступают против этого закона, делают это по двум причинам: первая — либо они хотят захватить власть в России в интересах иностранных государств и против интересов России, и вторая — либо они получают западные деньги и хотят их пограбить.

Утверждения о схожести закона FARA с российским законом об иностранных агентах и о большей жёсткости закона FARA не соответствуют действительности.

Аргументы оппонентов 

 Критики российского закона утверждают, что , в то время как российский закон прямо и явно направлен на неправительственные организации (в реальности в российском законе о политической деятельности ничего не говорится, что значит, что даже образовательные, спортивные, культурные и узкоспециализированные организации подпадают под действие закона). Впрочем, согласно американскому закону FARA, 13 ноября 2017 года российский телеканал RT America вынужден был зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».
 Противники закона считают, что термин «иностранный агент» в русском словоупотреблении носит однозначно негативный смысл, являясь, по их мнению, синонимом понятия «шпион» (а не нейтрального «представитель иностранных интересов») — как, впрочем, и в английском.

Российский журналист Владимир Кара-Мурза заявил: Никому не придёт в голову объявлять «Репортёров без границ» французским агентом, а «Международную амнистию» — британским.

По мнению кандидата юридических наук Аркадия Любарева (включенного впоследствии в реестр СМИ — иностранных агентов), есть как минимум четыре принципиальных момента, из-за которых законодательство об «иностранных агентах» антиправовое. Во-первых, агент — это всегда чей-то конкретный агент. А не «иностранный» вообще. Во-вторых, статус агента предусматривает наличие двустороннего договора. В-третьих, даже наличие договора необходимое, но ещё не достаточное основание для возникновения статуса агента. В-четвертых, все эти законы устроены так, что для объявления организации «иностранным агентом» не требуется устанавливать (и тем более доказывать) наличие связи между получением денег и деятельностью, которую законодатели считают политической. Как одно из следствий такого явно антиправового положения оказывается, что не имеет никакого значения сумма «иностранного финансирования». Так, Лига избирателей, собравшая несколько миллионов рублей пожертвований от российских граждан, была признана «иностранным агентом» из-за того, что получила от гражданина Молдовы пожертвование на 240 руб.

Официальный Вашингтон, критикуя российский закон и связанную с ним практику как нарушающие демократические нормы и направленные на преследование независимых НПО, указывает, что американский закон, в отличие от российского, «не направлен конкретно на НПО, но главным образом применяются к юридическим фирмам и пиар-агентствам, нанятым правительством иностранного государства и выступающим в качестве агента иностранного принципала».

Мнение посла США 
По мнению посла США в РФ Майкла Макфола, между американским и российским законами «нет ничего общего». По его словам, «правило FARA следующее: лоббисты, которые работают на иностранное правительство, обязаны регистрироваться. Новое (российское) законодательство называет „агентами“ неправительственные организации, которые не работают на иностранные правительства. Но это простые факты: они берут деньги откуда только могут, но они не работают от имени иностранных фондов. <…> есть тысячи иностранных фондов и правительств, которые финансируют американские неправительственные организации в моей стране. Это естественно, нормально, это повсеместно».

В связи с принятием в России закона об «иностранных агентах» Русская служба Би-би-си отмечает, что представители российских властей в своих выступлениях нередко заявляют о том, что протестные настроения в России якобы поддерживаются на иностранные деньги.

Посол США в Российской Федерации Майкл Макфол отрицает наличие такой поддержки со стороны правительства США. В своём микроблоге от 8 июня 2013 посол заявил:

Мы никогда не финансировали российскую оппозицию

Протест Лукина 
5 сентября 2013 г. уполномоченный по правам человека В. П. Лукин направил в Конституционный суд России жалобу на закон об «иностранных агентах», положения которого могут, по его мнению, противоречить конституции России.

В своей жалобе Лукин, в частности, заявил следующее:
Положения [закона], в которых даются определения «иностранный агент» и «политическая деятельность», политически и юридически неконкретны.

КС счёл оспариваемые нормы законодательства о некоммерческих организациях соответствующими Конституции Российской Федерации, но предусмотренный КоАП размер штрафов для физических и юридических лиц нашёл противоречащим Конституции, поскольку тот не позволял назначить наказание ниже низшего предела. Судья В. Ярославцев высказал по делу особое мнение, считая и другие положения об «иностранных агентах» антиконституционными.

Объём финансирования 
2 апреля 2013 года в интервью немецкому телеканалу ARD Владимир Путин заявил, что на территории Российской Федерации продолжают действовать 654 неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа. Только за четыре месяца после принятия закона на счета этих организаций, по словам В. В. Путина, из-за границы поступило 28,3 млрд рублей, в том числе 855 млн рублей — через дипломатические представительства

Заявление Президента Российской Федерации вызвало возмущение некоторых российских НПО (в основном правозащитных). Они указали, что НПО ведут свою отчётность открыто и подобных сумм в их документах нет. Иностранное финансирование таких крупных правозащитных НПО, как «Московская хельсинкская группа» и ассоциация «Голос», находится в пределах нескольких миллионов рублей за год. В связи с этим российские НПО обратились к Путину с требованием опубликовать список организаций, якобы получивших из-за рубежа миллиард долларов за 4 месяца.

В марте 2019 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время доклада Владимиру Путину озвучил цифру в 80 миллиардов рублей, которую продолжают получать НКО из-за рубежа. При этом чиновник отметил, что деньги идут «не все для благих целей» и на «определённые степени деструктивности».

Мнение Совета Европы 
21 мая 2013 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в своём выступлении в Госдуме резко осудил российский закон «об иностранных агентах». Назвав слова «иностранный агент» ярлыком, Ягланд указал на негативное восприятие этого выражения в разных языках, но в русском языке — особенно. В связи с этим Генеральный секретарь, в частности, сказал:

Защита прав человека, демократических свобод не должна расцениваться как политическая деятельность <…> Этот закон провоцирует недоверие ко всем НКО.

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы, Турбьёрн Ягланд указал, что все должны исполнять закон, но имеют право его оспаривать, «особенно если он противоречит международным обязательствам страны».

Венецианская комиссия Совета Европы в 2014 году дала оценку российскому законодательству об «иностранных агентах», а в 2021 году — изменениям, внесённым в 2020 году.

Акция СМИ и сбор подписей за отмену закона 

В 2021 году некоторые российские СМИ и их коллеги из других стран запустили интернет-марафон «Агенты людей» за отмену закона об «иностранных агентах» и просили подписать петицию на change.org.

Отражение в культуре 
 Oxxxymiron — песня «Агент»

См. также 
 Иностранный агент (США)
 Американский закон об иностранных агентах (1938)
 Список иностранных агентов (Россия)
 :Категория:Иностранные агенты
 Нежелательная организация
 Список нежелательных организаций
 Комитет защиты национальных интересов

Примечания

Литература 
 
 Teemu Oivo. Foreign Agents in Russia. Discoursive Analysis on Foreign Agents in Russia 2012—2013. University of Lapland, 2013. 115 с.

Ссылки 

 
 
 
 

Иностранные агенты
Дела Европейского суда по правам человека с участием России
Репрессии в России